Рейс 901 может иметь следующие значения:
 Рейс 901 Austrian Airlines
 Рейс 901 Air New Zealand
 Рейс 901 Austral Líneas Aéreas
 Рейс 901 Aviateca
 Рейс 901A Paradise Airlines